Liroy Zhairi (Magshimim, 2 maart 1989) is een voormalig Israëlische voetballer die bij voorkeur als middenvelder speelde. Hij verruilde in juli 2014 Bnei Jehoeda Tel Aviv voor Hapoel Petach Tikwa

Statistieken

Zhairi, Liroy